A transformação bacteriana acontece em alguns tipos de bactérias que conseguem adquirir trechos de moléculas de DNA dispersos no meio e incorporá-los ao seu DNA. Essas bactérias ficam, então, com constituição genética modificada e são chamadas transformadas. Sob certas condições, qualquer tipo de DNA proveniente de outros seres vivos pode ser incorporado ao DNA bacteriano. Graças a essa possibilidade, os cientistas têm usado as bactérias em vários experimentos dentro da crescente área da Engenharia Genética, introduzindo nelas genes de outros seres vivos.

Bactérias
Técnicas em biologia molecular